Anna-Schwestern oder St.-Anna-Schwestern nennen sich verschiedene römisch-katholische Ordensgemeinschaften, die karitativ tätig sind:

 Die 1909 gegründeten St.-Anna-Schwestern (Luzern) mit Mutterhaus in Luzern
 Die 1921 gegründeten Anna-Schwestern in Ellwangen an der Jagst, siehe Franziskanerinnen von Ellwangen
 Die 1922 gegründete Vereinigung der St. Anna-Schwestern mit Mutterhaus in Kochel am See